Tripedalia är ett släkte av nässeldjur. Tripedalia ingår i familjen Carybdeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Tripedalia